Леони́д Щербако́в:
 Щербаков, Леонид Иванович (1936—2021) — советский военачальник, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант. 
 Щербаков, Леонид Михайлович (1927—2004) — советский легкоатлет, призёр Олимпиады.
 Щербаков, Леонид Михайлович (1919—2002) — доктор наук, профессор ТГУ.